ENSI peut désigner :
 Ensí, terme sumérien signifiant le sens de « chef » ;
 Ensi, de son vrai nom Jari Ivan Vella, rappeur italien ;
 École nationale supérieure d'ingénieurs (ENSI) en France ;
 École nationale des sciences de l'informatique (ENSI) en Tunisie ;
  (ENSI), une société de l'État argentin.